Ma fille est le titre de plusieurs films :
 Ma fille, film muet français réalisé par Michel Carré, sorti en 1910 ;
 Ma fille (Figlia mia ), film italien réalisé par Laura Bispuri, sorti en 2018 ;
 Ma fille, film français réalisé par Naidra Ayadi, sorti en 2018.